Torra ist der Familienname folgender Personen:

 Caroline Torra-Mattenklott (* 1969), deutsche Literaturwissenschaftlerin
 Enric Torra i Pòrtulas (1910–2003), katalanischer Komponist, Pianist und Dirigent
 Núria Torra Resplandi (1934–2004), spanische Schauspielerin, siehe Nuria Torray
 Quim Torra (* 1962), spanischer Politiker

Torra steht für:

Orte:

 Torra (Trentino), Ort in der Provinz Trentino in Italien